Жуазейру-ду-Норти:

 Жуазейру-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Жуазейру-ду-Норти — бразильский аэропорт, расположенный в микрорайоне Карири, штата Сеара.